Fagin ist der Familienname folgender Personen: 

 Dan Fagin (* 1963), US-amerikanischer Journalist und Buchautor
 Joe Fagin (* 1940), britischer Popsänger 
 Ronald Fagin (* 1945), amerikanischer Informatiker 

Fagin steht für: 
 einen schwach giftigen Inhaltsstoff in Bucheckern, siehe Trimethylamin

 Fagin (Charles Dickens), fiktiver Charakter in Charles Dickens Roman „Oliver Twist“ 

Siehe auch:
 Feagin